Зимницы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зимницы — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия

Брянская область 
 Зимницы — деревня в Рогнединском районе;

Владимирская область 
 Зимницы — деревня в Меленковском районе;
 Зимницы — посёлок в Меленковском районе;

Калужская область 
 Зимницы — деревня в Куйбышевском районе, сельское поселение «Село Бутчино»;
 Зимницы — деревня в Куйбышевском районе, сельское поселение «Село Мокрое»;
 Зимницы — деревня в Перемышльском районе;
 Зимницы — деревня в Кировском районе;
 Зимницы — деревня в Думиничском районе;

Рязанская область 
 Зимницы — деревня в Клепиковском районе;

Смоленская область 
 Зимницы — деревня в Починковском районе;
 Зимницы — деревня в Рославльском районе;
 Зимницы (также Зимница) — деревня в Сафоновском районе;
 Зимницы — деревня в Хиславичском районе;
 Зимницы — деревня в Шумячском районе;

Новгородская область 
 Зимницы — деревня в Демянском районе;

Ульяновская область 
 Зимницы — село в Сурском районе;

Ярославская область 
 Зимницы — деревня в Любимском районе.